Chris Klein – attore statunitense.
Chris Klein – calciatore statunitense dei Los Angeles Galaxy.